Abierto Mexicano Telcel 2017 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2017 (mężczyźni)